Helen Philipps :

  (1919-2005), chanteuse américaine
 Helen Phillips Jean (1913-1995), artiste, sculptrice, graveuse américaine
  (1981-), romancière américaine